

Patronyme 

 Boualem Mesmoudi (1994-), footballeur algérien.
 Mohamed Masmoudi (1925-2016), homme politique tunisien.
 Nader Masmoudi (1974-), mathématicien tunisien.
 Radwan Masmoudi (1963-), ingénieur, lobbyiste et homme politique islamiste tunisien.

Autre 
 Masmoudi, entreprise tunisienne de pâtisserie.